Бенихофар (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 4,40 км². Население — 4004 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Benijófar
 Índice estadístico municipal de Benijófar
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Населённые пункты Аликанте
Муниципалитеты Аликанте